La locandiera est le titre de plusieurs œuvres :

Théâtre 
 La locandiera, pièce de Carlo Goldoni écrite en 1752, et créée en janvier 1753 au Teatro Sant'Angelo de Venise ;

Cinéma 
 , film muet italien de  sorti en 1912.
 La locandiera, film italien de Luigi Chiarini sorti en 1944 ;
 , film italien de Paolo Cavara sorti en 1980.